

Localités 
 Tewksbury est une ville des États-Unis, dans le comté de Middlesex au Massachusetts, fondée en 1637.
 Tewksbury Township est une municipalité des États-Unis, dans le comté de Hunterdon au New Jersey, fondée en 1755.

Patronyme
John Tewksbury (1876-1968) est un athlète américain qui a été plusieurs fois champion olympique.
Mark Tewksbury (1968-) est un nageur canadien et un militant pour les droits des gais et lesbiennes.
Peter Tewksbury (1923-2003) est un réalisateur, scénariste et producteur américain.

Homonymie de patronyme